Termenul construcție se poate referi la:

Construcție (din limba latină, con = împreună, struere = a clădi); de aici provine și adjectivul constructiv, care semnifică ceva pozitiv, progresiv, fiind antonimul cuvântului destructiv.

 construcție matematică sau geometrică
 construcție tehnică care sprijină ideile, principiile, calculele sau metodele pentru obținerea unui produs tehnic (procesul de construcție).
 construcție arhitectonică a unei clădiri, edificiu
 construcție filozofică
 construcție gramaticală
 critică constructivă care are scop de îmbunătățire a calității